Hooge steht für:
 Hooge, der Name einer nordfriesischen Hallig
 Hooge (Schiff, 2018), Schiff des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
 Hooge (Schiff, 1984), dessen Vorgängerschiff 
 Hooge (Belgien), Dorf in Belgien
 Hooge Loogen, niederdeutsche Bezeichnung für höher gelegene Dörfer

Hooge ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Hooge (* 1943), deutscher Gewerkschafter und Politiker (Die Linke)
 Rolf-Peter Hooge (* 1952), deutscher Politiker (AfD)
 Wilhelm Koch-Hooge (1916–2004), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Hoogen
 Hoge